Се́ща — топоним в Брянской области:

 Сеща — крупный посёлок в Дубровском районе, основанный в 1868 году при ж/д станции Сещинская;
 Сеща — старинная деревня в Дубровском районе, ныне почти исчезнувшая;
 Сеща (аэродром) — военный аэродром;
 Сеща (река) — правый приток Десны.